Ла-Хара ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Толедо в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Район традиционно был местом разведения скота и производства мёда.

Муниципалитеты 

Районы Толедо